Autozug steht für:

einen Güterzug, der – meistens als Ganzzug – in der Regel fabrikneue Personenkraftwagen transportiert
einen Autoreisezug, der neben Personenwagen auch Transportwagen für die Fahrzeuge der Fahrgäste mitführt
einen Zug einer Autoverladung, der kurze Strecken überwindet, die auf der Straße nicht oder nur erschwert befahren werden können und bei dem die Reisenden in der Regel während der Fahrt in ihren Fahrzeugen sitzen bleiben
das ehemalige Eisenbahnverkehrsunternehmen DB Autozug GmbH, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn AG